Eastern (Serra Leoa)
Eastern (Gana)

Outros
Eastern AA
Eastern Air Lines

Desambiguação